Варыгинская волость — административно-территориальная единица 3-го уровня и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Опочецком районе Псковской области России.

Административный центр — деревня Варыгино.

География 
Территория волости граничит на востоке с Болгатовской, на юге — с Пригородной волостями Опочецкого района, на западе — с Красногородским районом, на севере — с Пушкиногорским районом Псковской области.

Население 

Суммарная численность населения Варыгинской и Матюшкинской волостей, объединённых в новообразованную Варыгинскую волость, по состоянию на 1 января 2015 года составляет 1260 человек.

Населённые пункты 
В состав волости с апреля 2015 года входят 87 населённых пунктов, в том числе 1 посёлок — Приозёрный — и 86 деревень:

История 
Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости, в том числе Варыгинский сельсовет был превращён в Варыгинскую волость.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года в границах волости было также создано муниципальное образование Варыгинская волость со статусом сельского поселения с 1 января 2006 года в составе муниципального образования Опочецкий район со статусом муниципального района.

С января 1995 до апреля 2015 года в состав Варыгинской волости входило 39 деревень: Коношково, Зуица, Фёдоровское, Гнилки, Бородино, Жарки, Ниченкино, Ратово, Кузнечково, Максимиха, Сакирино, Антоново, Марфино, Каменка, Хохулино, Леоново, Вашково, Загребица, Варыгино, Шурупово, Лотовицы, Самулино, Кострово, Кирово, Костелево, Морозово, Заводы, Малые Рогатки, Маслово, Бабенцы, Клюкино, Большие Рогатки, Серово, Белоусы, Барсаново, Волково, Горохово, Голощапы, Люцково.

Законом Псковской области от 30 марта 2015 года в состав Варыгинской волости 11 апреля 2015 года была включена территория упразднённой Матюшкинской волости.

Примечания 

Муниципальные образования Опочецкого района
Сельские поселения Псковской области